Joner auf Tettenweis steht für:
 Joner auf Tettenweis, aus dem Elsass stammendes bayerisches Adelsgeschlecht

Joner auf Tettenweis oder Joner-Tettenweiß ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Joseph Joner auf Tettenweis (1814–1870), deutscher Kämmerer und Generalmajor
 Franz Xaver Joner auf Tettenweis (1752–1824), deutscher Kämmerer und Kapitularherr
 Joseph von Joner-Tettenweiß (1821–1898), deutscher Generalmajor